L’Open 35 de Saint-Malo 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2021 z cyklu L’Open 35 de Saint-Malo rozgrywany w dniach 3–8 maja 2021 roku w Saint-Malo na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 92 742 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Turnieje tenisowe WTA 125
2021 w tenisie ziemnym
2021 we Francji
Turnieje tenisowe we Francji
Saint-Malo